

États-Unis 
 Southgate, census-designated place américaine située en Floride ;
 Southgate, ville du Kentucky ;
 Southgate, ville du Michigan.

Nouvelle-Zélande 
 Southgate, banlieue de Wellington.

Royaume-Uni 
 Southgate, quartier du nord de Londres,
 Southgate, station de métro du nord de Londres.